NFS-LAN — компьютерная программа (плагин для файлового менеджера Nautilus) для работы с Network File System (NFS) в ОС GNU/Linux.

Функции 
 Просмотр NFS-сети в Nautilus
 Настройка общего доступа к папкам в сети NFS

Версии 
Существует две ветки NFS-LAN:
 0.x — версия для Gnome2 и Nautilus2.
 1.x — обновленная версия для Gnome3 и Nautilus3. Данная ветка является приоритетной.

Кто использует 
NFS-LAN входит в поставку дистрибутива Openartist (openartisthq.org).

Ссылки 
 Официальный сайт NFS-LAN.
 Исходный код NFS-LAN.

Программы для работы с сетью
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
GNOME